Det finns flera personer med efternamnet Zurbriggen: 

Pirmin Zurbriggen, schweizisk alpin skidåkare, född 1963
Silvan Zurbriggen, schweizisk alpin skidåkare, född 1981